

Persone 
Thomas Lincoln – Il padre del Presidente degli Stati Uniti d'America Abramo Lincoln.
Thomas Lincoln Jr – Uno dei fratelli del Presidente Abramo Lincoln.
Thomas Lincoln III – Uno dei figli del Presidente Abramo Lincoln.